Heiliger Heinrich nennt man:
 Heinrich II. (HRR), der Heilige (973–1024), römisch-deutscher Kaiser
 Heinrich von Uppsala, Bischof Henrik († 1156), Schutzheiliger Finnlands
 Enrique de Ossó y Cervelló, 1840–1896, Ordensgründer

sowie:
 Heinrichstag (13. Juli), Todestag des Kaisers
 zahlreiche Kirchen des hl. Kaisers, siehe Heinrichskirche
 zahlreiche Kirchen des hl. Bischof, siehe Henrik-von-Uppsala-Kirche

Seliger Heinrich
 Heinrich Seuse (1295–1366), Mönch, Mystiker
 Heinrich von Ebrantshausen (um 1120–1185), Einsiedler
 Heinrich von Bozen, * um 1250–1315, Tagelöhner, Patron der Holzfäller

auch:
 Heinrich Seliger (1888–1956), deutscher Lehrer und Kommunalpolitiker